Stanisław Przyjemski (zm. 1595) – marszałek wielki koronny, marszałek nadworny koronny, starosta koniński
 Stanisław Przyjemski (zm. 1642) – marszałek nadworny koronny, starosta generalny Wielkopolski, wojewoda poznański, kaliski i inowrocławski